Thabor is de naam van een berg in Galilea, nabij Nazareth, bekend vanuit de Bijbel. Verwijzend naar deze voor het joden- en christendom heilige plaats, zijn er verschillende andere plaatsen vernoemd naar Thabor:
 Thabor (klooster), een voormalig klooster in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân
 Tabor (Leuven), een wijk in het westen van de Belgische stad Leuven
 Tábor, een stad in Tsjechië
 Tabor (South Dakota), een dorp in South Dakota in de Verenigde Staten, genoemd naar de Tsjechische stad
 Tabor (Iowa), een stad in Iowa in de Verenigde Staten
 Tabor City, een stad in North Carolina in de Verenigde Staten
 Parc du Thabor, een park in de Franse stad Rennes

Ook is de thabor in de katholieke liturgie een verhoging waarop de monstrans wordt gezet.